Агва Салада има више значења:
 Агва Салада (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Салада (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Салада (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Салада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Салада (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Салада (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Салада (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Салада (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Салада (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Салада (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Салада (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Салада (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Агва Салада (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Агва Салада (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Салада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Салада (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Салада (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Салада (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Салада (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Салада (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику